Tauranga steht für:
 , Stadt in der Region , Nordinsel, Neuseeland (mit einem eigenen )
  , ein durch die Insel   vom pazifischen Ozean abgetrenntes Inlett
  , die Meerenge zwischen   und   als Hafeneinfahrt zum Hafen von 
 Hafen , der Seehafen der Stadt 
  , die Betreibergesellschaft des Hafens von